Горбуновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбуновщина — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Горбуновщина — деревня в Арбажском районе Кировской области.